Гарапих — фамилия.

Известные носители:
 Гарапих, Анджей — польский специалист IT технологий, известный исследовать интернета.
 Гарапих, Михал — британский социальный антрополог, профессор университета Роехэмптон.
 Гарапих, Михал — австро-венгерский политик, депутат парламента от тернопольского района в VIII—X составах.
 Гарапих, Павел — польский политик, львовский и лодзинский воевода.

Примечания